Пордено́не (, , ) — упразднённая провинция Италии, в области Фриули-Венеция-Джулия. Существовала до 30 сентября 2017 года.

Центром провинции был город Порденоне.

История 
Провинция Порденоне была основана ещё до 2000 года до н. э. Она находилась под властью Тревизо во время Средневековья; была разграблена бойцами Аквилеи в 1233 году. Австрийский дом Габсбургов впоследствии управлял областью между 1278 и 1508 годами, хотя земля, окружающая его, была на короткое время полностью под властью Венеции. В 15 веке провинция была важным центром по производству бумаги, текстиля, керамики, шёлка и шерсти, чем и привлекала Тосканских купцов.
 В 1508 году Венеция оккупировала город в ответ на призывы про-венецианских жителей Порденоне, но это вызвало сильное сопротивление населения. Провинция попала под власть Бартоломео д’Альвиано после этой оккупации до 1537 года, когда Венеция вторглась в город.
 Она оставалась под Венецианским правлением до вторжения в область Наполеона в 1797 году;
 позже она была под контролем Австрии между 1813 и 1866 годами.
 В 1866 году она была завоевана Королевством Италия.
 Это был третий итальянский город, использующий гидроэнергию, после Милана и Тиволи в 1888 году.
 Провинция была оккупирована австрийцами во время Первой Мировой Войны, и была подвергнута бомбардировке сорок три раза во время Второй Мировой войны.
 Новое региональное законодательство области Фриули-Венеция-Джулия отменило промежуточный уровень провинций. Функции провинции были поделены между областью, коммунами и новосозданными межкоммунальными территориальными союзами (), которые однако не совпадают по границам с упразднённой провинцией. Вместо провинции в 2017 году были созданы 5 межкоммунальных территориальных союзов:

Примечания 

Упразднённые провинции Италии
Исчезли в 2017 году
Порденоне (провинция)